

Слуґоцин — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Слуґоцин — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства